La Bajada puede referirse a:

La Bajada, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
La Bajada, localidad de la Provincia de San Luis, Argentina;
 La Bajada, localidad de Cuba;
La Bajada, localidad de Asturias, España.
La Bajada, de Justicia Infinita, FM urbana.